Osoby o tym nazwisku:
 Chris Tillman – amerykański baseballista
 Emma Tillman – Amerykanka, w styczniu 2007 uważana za najstarszą żyjącą osobę na świecie
 George Tillman Jr. – amerykański producent filmowy, scenarzysta i reżyser
 Katherine D. Tillman – amerykańska poetka
 Pat Tillman – amerykański sportowiec

Inne:
 Hrabstwo Tillman – hrabstwo w stanie Oklahoma w USA